Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 8. Светском првенству у атлетици на отвореном 2001. одржано је 10. и 12. августа на Комонвелт стадиону у Едмонтону, Канада.

Титулу освојену у Севиљи 1999. бранио је Аки Парвиајнен из Финске.

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 17 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
  (2)
 (1)
 (3) 
 (4)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2001. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони 2001. пре првенства (3. августа), имали су следећи пласман .

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2001.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-8)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2001. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман међу 12 у финалу износила је 81,00 (КВ). Норму је испунило 6 такмичара а 6 у финале се пласирало на основу резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 19:10 и група Б у 21:00 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2001. године у 14:40 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2001. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2001.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном